Pralongo ima više značenja:
 Pralongo, Belluno
 Pralongo, Trento
 Pralongo, Treviso